

Stati e luoghi geografici 
 Santo Domingo (o Hispaniola) – isola dell'America centrale
 Saint-Domingue – nome dell'attuale Haiti fino al 1º gennaio 1804
 Santo Domingo – nome dell'attuale Repubblica Dominicana fino al 1821

Città e province

Stati Uniti
 Santo Domingo Pueblo – pueblo del Nuovo Messico

Antille
 Santo Domingo – capitale della Repubblica Dominicana
Santo Domingo – provincia posta attorno all'omonima capitale dominicana

Centroamerica
 Cantone di Santo Domingo – cantone della Costa Rica
 Santo Domingo – distretto della Costa Rica nel cantone di Santa Bárbara
 Santo Domingo – distretto della Costa Rica capoluogo del cantone omonimo
Santo Domingo – comune di Cuba nella provincia di Villa Clara
Santo Domingo de los Colorados – comune dell'Ecuador, capoluogo della provincia di Santo Domingo de los Tsáchilas e del cantone di Santo Domingo
 Santo Domingo Suchitepéquez – comune del Guatemala nel dipartimento di Suchitepéquez
 Santo Domingo Xenacoj – comune del Guatemala nel dipartimento di Sacatepéquez
Santo Domingo – municipalità del Messico, nello stato di San Luis Potosí
 Santo Domingo – comune del Nicaragua nel dipartimento di Chontales
 Santo Domingo – comune del Panama nel distretto di Bugaba
Santo Domingo – comune del Panama nel distretto di Las Tablas

Sud America continentale
 Santo Domingo – cittadina dell'Argentina, nella provincia di La Rioja, dipartimento di Famatina
 Santo Domingo – cittadina dell'Argentina, nella provincia di Santa Fe
 Santo Domingo – comune del Cile
 Santo Domingo – comune della Colombia nel dipartimento di Antioquia
 Santo Domingo de Silos – comune della Colombia nel dipartimento di Norte de Santander
 Santo Domingo de los Colorados – città dell'Ecuador
 Santo Domingo – comune del dipartimento di San Vicente a El Salvador
 Santo Domingo – comune del dipartimento di Sonsonate a El Salvador
 Santo Domingo – città del Venezuela (stato di Táchira)

Asia
 Santo Domingo – municipalità delle Filippine nella provincia di Albay
 Santo Domingo – municipalità delle Filippine nella provincia di Ilocos Sur
 Santo Domingo – municipalità delle Filippine nella provincia di Nueva Ecija

Europa
 Santo Domingo de Silos – comune della Spagna nella provincia di Burgos

Trasporti 
 Santo Domingo – stazione della metropolitana di Madrid

Pagine correlate
Domingo